Tondibia steht für:

 ein Dorf in Niamey in Niger, siehe Tondibiah (Dorf)
 ein Militärlager in Niamey in Niger, siehe Tondibiah (Militärlager)